Il doppio femminile  del Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Lisa Raymond e Samantha Stosur erano le detentrici del titolo, ma a causa di un'influenza virale della Stosur sono uscite ai quarti prima di affrontare Jarmila Gajdošová e Akiko Morigami.

Nicole Pratt e Bryanne Stewart hanno battuto in finale 7–5, 4–6, 10–5,  Jarmila Gajdošová e Akiko Morigami.

Teste di serie

  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (quarti,ritiro per un'influenza virale alla Stosur)
  Vania King /  Shahar Peer (primo turno)

  Bethanie Mattek /  Meilen Tu (semifinali) 
  Nicole Pratt /  Bryanne Stewart (campionesse)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007